Rammerstorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Rammerstorfer (* 1968), österreichischer Autor, Filmemacher und Filmproduzent
 Franz G. Rammerstorfer (* 1948), österreichischer Maschinenbauingenieur
 Thomas Rammerstorfer (* 1976), österreichischer Politiker (Die Grünen – Die Grüne Alternative), Journalist, Buchautor und Altenpfleger